Perronet ist der Familienname von:

 Edward Perronet (1726–1792), englischer Kirchenliederkomponist
 Henry Perronet († 1690), Gärtner des Barock in Deutschland
 Henry Perronet Briggs (1792–1844), englischer Maler
 Jean-Rodolphe Perronet (1708–1794), französischer Brücken-Bauingenieur und Architekt
 Joanni Perronet (1877–1950), französischer Fechter

Péronnet ist der Familienname von:
 Gabriel Péronnet (1919–1991), französischer Politiker